Fukuyama ist der Name von:
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Hiroshima, siehe Fukuyama
 einem Lehen in Hokkaidō: siehe Matsumae (Han)
 einem Lehen in der historischen Provinz Bingo: siehe Fukuyama (Bingo)
 Fukuyama (Kagoshima), einer ehemaligen Stadt (2005 eingemeindet nach Kirishima) im Landkreis Aira der japanischen Präfektur Kagoshima
 Fukuyama (Aida), einem ehemaligen Dorf (heute: Mimasaka) im Landkreis Aida der japanischen Präfektur Okayama
 Fukuyama (Mitsu), einem ehemaligen Dorf (heute: Kibichūō) im Landkreis Mitsu der japanischen Präfektur Okayama

Fukuyama ist der Familienname folgender Personen:
 Eiichi Fukuyama, japanischer Seismologe
 Francis Fukuyama (* 1952), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Hideo Fukuyama (* 1955), japanischer Automobilrennfahrer
 Jun Fukuyama (* 1978), japanischer Synchronsprecher
 Masaharu Fukuyama (Sänger)
 Ryōko Fukuyama, japanische Manga-Zeichnerin
 Tetsurō Fukuyama (* 1962), japanischer Politiker
 Tohru Fukuyama (* 1948), japanischer Chemiker
 Yoshiki Fukuyama (Gitarrist)